Мартин Таубер (; род. 4 ноября 1976 года, Инсбрук) — австрийский лыжник, призёр этапа Кубка мира.

В Кубке мира Таубер дебютировал в 22 ноября 1997 года, в феврале 2006 года единственный раз попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Кроме этого имеет на своём счету 3 попадания в десятку лучших на этапах Кубка мира, 2 в командных гонках и 1 в личных. Лучшим достижением Таубера в общем итоговом зачёте Кубка мира является 37-е место в сезоне 2005/06.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине стартовал в трёх гонках, гонке на 15 км классическим стилем, скиатлоне и эстафете, но его результаты были аннулированы, ввиду обнаружения у него допинга.

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат 5-е место в эстафете на чемпионате мира 2005 года, а в личных гонках 18-е место в масс-старте на 50 км классическим стилем на том же чемпионате.

В апреле 2007 года он был уличен в употреблении допинга на Олимпиаде 2006 года, его результаты на ней и на чемпионате мира 2007 года были аннулированы, а сам он был дисквалифицирован, после чего завершил карьеру. Эта дисквалификация стала частью большого допингового скандала в австрийском лыжном спорте, в результате которого были дисквалифицированы лыжники Таубер, Роланд Дитарт, Йоханнес Эдер, Юрген Пинтер и биатлонисты Вольфганг Пернер и Вольфганг Роттманн.

Использовал лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 
 

Лыжники Австрии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил